Evangelist betyder flere forskellige ting:

 Evangelist – en forfatter til et evangelium.
 Missionær – en kristen, som forkynder evangeliet.
 Evangelist (organisation) – en dansk missionsorganisation.